Доктор Лиза:
 Глинка, Елизавета Петровна также известная как Доктор Лиза
 Доктор Лиза (фильм)